У́лица Дими́трова, у́лица Гео́ргия Дими́трова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о болгарском государственном политическом деятеле Георгии Димитрове (1882—1949).

Азербайджан 
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Шамси Бадалбейли в Баку.

Россия 
 Улица Димитрова — улица в Абакане.
 Улица Димитрова — улица в Азове.
 Улица Димитрова — улица в Барнауле.
 Улица Димитрова — улица в Брянске.
 Улица Димитрова — улица во Владикавказе.
 Улица Димитрова — улица в Воркуте.
 Улица Димитрова — улица в Воронеже.
 Улица Димитрова — улица в Димитровграде.
 Улица Димитрова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Димитрова — улица в Казани.
 Улица Георгия Димитрова — улица в Калининграде.
 Улица Георгия Димитрова — улица в Калуге.
 Улица Димитрова — улица в Костроме.
 Улица Димитрова — улица в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Димитрова — улица в Коврове.
 Улица Димитрова — улица в Курске.
 Улица Димитрова — улица в Майкопе.
 Улица Димитрова — прежнее (в 1956—1992 годах) название улицы Большая Якиманка в Москве.
 Улица Димитрова — улица в Новосибирске.
 Улица Димитрова — улица в Перми.
 Улица Димитрова — улица в Петровске.
 Улица Димитрова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Димитрова — улица в Рыбинске.
 Улица Георгия Димитрова — улица в Самаре.
 Улица Димитрова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Димитрова — улица в Саранске.
 Улица Димитрова — улица в Старом Осколе.
 Улица Димитрова — улица в Сыктывкаре.
 Улица Димитрова — улица в Твери.
 Улица Димитрова — улица в Ульяновске.
 Улица Георгия Димитрова — улица в Усть-Илимске.
 Улица Димитрова — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Дмитрия Марковича в Виннице.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Михаила Драгоманова в Днепре.
 Улица Георгия Димитрова — улица в Донецке.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Алексея Порады в городе Запорожье.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Каменском.
 Улица Димитрова — прежнее название Деловой улицы в Киеве.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Никифора Дровняка в Киеве.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Григория Синицы в Кропивницком.
 Улица Димитрова — улица в Луганске.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Эмила Димитрова в Николаеве Николаевской области.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Дмитрия Багалия в Сумах.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Николая Трублаини в Хмельницком.
 Улица Димитрова — прежнее название улицы Софии Окунёвской в Черновцах.

Крым 	
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Улица Димитрова — улица в Симферополе.

Казахстан 
 Улица Димитрова — улица в Алма-Ате.
 Улица Димитрова — улица в Павлодаре.

Молдавия 
 Улица Димитрова — улица в Твардице

См. также 
 Проспект Димитрова

Улица Димитрова